Mohegan Sun Arena steht für:

 Mohegan Sun Arena at Casey Plaza, Mehrzweckhalle in Wilkes-Barre, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Mohegan Sun Arena at Uncasville, Mehrzweckhalle in Uncasville, Connecticut, Vereinigte Staaten